Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2012/2013 проходили с 23 февраля по 10 марта 2013 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного сезона. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Бендиго Спирит», которая со счётом 71:57 обыграла команду «Таунсвилл Файр». «Бендиго» в первый раз вышел в большой финал ЖНБЛ, сразу же став триумфатором первенства, а «Таунсвилл» в свою очередь также впервые добрался до решающей стадии финалов. Самым же ценным игроком финала стала Келси Гриффин, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Аделаида — Таунсвилл — 53-60

Бендиго — Данденонг — 78-71

Предварительный финал

Данденонг — Таунсвилл — 64-78

Большой финал

Составы участников финала

Бендиго — Таунсвилл — 71-57

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2012/2013
Финалы ЖНБЛ